Schulgasse steht für
Schulgasse (Bad Kissingen)
Schulgasse (Brilon)
Schulgasse (Freistadt)
Siehe auch:

Schulstraße